Lune d’argent peut faire référence à :
 Lune d’Argent , ville du monde imaginaire , capitale des Elfes de sang ;
 Lune d’Argent,  de la série Jerry Spring.